Malborghetto Valbruna, een gemeente in de Italiaanse provincie Udine, regio Friuli-Venezia Giulia
 Malborghetto di Boara, een plaats in de Italiaanse gemeente Ferrara